Александр Эмильевич Мандельштам (11 февраля 1894 — 3 мая  1982 Ленинград) — советский гинеколог, доктор медицинских наук (1924), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1948), профессор (1929).

Биография 
После окончания в 1916 году медицинского факультета Московского университета, призван на службу врачом в действующую армию. Доцент кафедры акушерства и гинекологии Института для усовершенствования врачей с 1924 года. В 1924 году защитил докторскую диссертацию «Реакции оседания эритроцитов у человека». Был заведующим акушерско-гинекологической клиники Одесского медицинского института (ныне Одесский национальный медицинский университет) с 1929, в период с 1930 по 1934 годов. заведующий акушерско-гинекологической кафедры Харьковского медицинского института, заведующим акушерско-гинекологической кафедры Ленинградского института усовершенствования врачей (ныне Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова) с 1935 — 1965 годов. В 1936 году основал кафедру патологической анатомии при Ленинградском стоматологическом институте. В 1941 — 1944 годы руководитель хирургического Эвакуационного госпиталя. Участник Великой Отечественной Войны, будучи на фронте служил гинекологом на Закавказском фронте.

Научная деятельность 
Автор свыше 200 научных работ, а также 17 монографий. Разработал методы операций при заживлении маточных труб, отклонений в развитии половых органов, доброкачественных опухолей матки и яичников, им был предложен способ образования искусственного влагалища по прямокишечному методу. Он первый кто предложил использовать атмосферный воздух для определения проходимости маточных труб.

Основные работы 
Сочинения
 Реакция оседания эритроцитов в гинекологии, Л., 1925.
 
 К клинике и терапии гинатрезий, Л., 1929.
 
 Образование искусственного влагалища по прямокишечному методу (Colpocleisis rectalis), Л., 1938.
 
 Гинекологическая диагностика, т. 1, Л., 1940.
 Лекции по патологической анатомии полости рта и зубов, Л., 1940.
 
 
 
 Расстройство менструальной функции, Многотомн. руководство по акуш. и гинек., под ред. Персианинова Л. С., т. 4, кн. 2, с. 401, М., 1963.

Литература

Примечания 

Гинекологи по алфавиту
Гинекологи СССР
Гинекологи XX века
Доктора медицинских наук
Выпускники медицинского факультета Московского университета
Преподаватели Харьковского национального медицинского университета
Заслуженные деятели науки и техники РСФСР
Похороненные на Комаровском кладбище